Валенти́на Беляко́ва:
 Белякова, Валентина Леонтьевна (1925—1973) — фрезеровщица, Герой Социалистического Труда.
 Белякова, Валентина Сергеевна (1956—2016) — солистка Московской оперетты.